Constantin Constantinescu poate fi:

 Constantin Constantinescu-Claps (1884 - 1961) general român, care a luptat atât în al Doilea Război Balcanic cât și în cele două războaie mondiale
 Constantin Klaps Constantinescu (n. 1911) un deputat român în legislatura 1990-1992
 Constantin Constantinescu (politician) (n. 1953) primar al municipiului Bârlad
 Constantin Constantinescu Mircești (1900 – 1985), istoric și sociolog român
 Constantin C. Constantinescu - (Ali-Baba) - (1897–1967) pictor român